A-town har flere betydninger:
 Øgenavn for Albertslund
 Øgenavn for Allerød
 Øgenavn for Aarhus
 Øgenavn for Atlanta